Еро с онога свијета (опера), опера
 Еро с онога свијета, српска народна проза